Termin Zeta-karotenska desaturaza ima više značenja.

 9,9'-Dicis-zeta-karoten desaturaza
 Karoten 7,8-desaturaza